Twitty steht für:
 Twitty (Texas), eine Gemeinde im Wheeler County (Texas), im US-Bundesstaat Texas

Twitty ist der Künstlername folgender Personen:
 Conway Twitty (eigentlich Harold Jenkins; 1933–1993), US-amerikanischer Sänger